

Patronymie
Bryan Smolinski (né en 1971) est un joueur américain de hockey sur glace ;
Kacper Smoliński (né en 2001) est un footballeur polonais ;
Marcin Smoliński (né en 1985) est un footballeur polonais.